La Serie A 1937–1938 fue la 38ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 9ª bajo el formato de grupo único. Inter de Milán ganó su cuarto scudetto, todavía se llamaba Ambrosiana-Inter.

Clasificación 
<center>
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|
!width=100|Equipo
!width=40|Pts
!width=40|PJ 
!width=40|PG
!width=40|PE 
!width=40|PP 
!width=40|GF 
!width=40|GC
!width=40|+/-
!width=110|Comentarios
|-style="background: #90EE90;"
| 1.
|align="left"|Ambrosiana-Inter
| 41
| 30
| 16
| 9
| 5
| 57
| 28
| +29
| Campeón y clasificado a la Copa Mitropa 1938
|-
| 2.
|align="left"|Juventus
| 39
| 30
| 14
| 11
| 5
| 43
| 22
| +21
|Copa Mitropa 1938
|-
| 3.
|align="left"|Milan
| 38
| 30
| 13
| 12
| 5
| 43
| 27
| +16
|Copa Mitropa 1938
|-
| 4.
|align="left"|Genoa
| 38
| 30
| 15
| 8
| 7
| 50
| 35
| +15
|Copa Mitropa 1938
|-
| 5.
|align="left"|Bologna
| 37
| 30
| 14
| 9
| 7
| 46
| 34
| +12
|-
| 6.
|align="left"|Triestina
| 36
| 30
| 12
| 12
| 6
| 35
| 22
| +13
|-
| 7.
|align="left"|Roma
| 36
| 30
| 14
| 8
| 8
| 44
| 31
| +13
|-
| 8.
|align="left"|Lazio
| 32
| 30
| 11
| 10
| 9
| 48
| 30
| +18
|-
| 9.
|align="left"|Torino
| 32
| 30
| 12
| 8
| 10
| 39
| 37
| +2
|-
| 10.
|align="left"|Napoli
| 28
| 30
| 8
| 12
| 10
| 37
| 39
| -2
|-
| 11.
|align="left"|Liguria
| 24
| 30
| 8
| 8
| 14
| 33
| 42
| -9
|-
| 12.
|align="left"|Livorno
| 24
| 30
| 8
| 8
| 14
| 29
| 45
| -16
|-
| 13.
|align="left"|Bari
| 23
| 30
| 8
| 7
| 15
| 35
| 60
| -25
|-
| 14.
|align="left"|Lucchese
| 21
| 30
| 5
| 11
| 14
| 28
| 55
| -37
|-style="background:#FFCCCC"
| 15.
|align="left"|Atalanta
| 16
| 30
| 4
| 8
| 18
| 22
| 50
| -28
|rowspan="2"| Descenso a la Serie B
|-style="background:#FFCCCC"
| 16.
|align="left"|Fiorentina
| 15'| 30
| 3
| 9
| 18
| 28
| 60
| -32
|}
</center>

 Resultados 

 Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

1938
Fútbol en 1937
Fútbol en 1938